

Населені пункти та їхні частини

 Кшеве — село в гміні Любень-Куявський Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Кшеве — село в гміні Кросневіце Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Кшеве — частина села Поповиці в гміні Понтнув Велюнського повіту Лодзинського воєводства

Примітки